Хресна Дорога на Високому замку у Львові — це Хресна Дорога (Via Dolorosa), яка складається з 15-ти стацій у фігурах, створених львівським скульптором Богданом Гретчаком на пожертви львів'ян впродовж 2010—2013 років. XIV стацію зведено за проектом скульптора Юліана Савка. Документи на будівництво даного комплексу на території парку відсутні.

Хресна Дорога

Архітектурний комплекс Хресної Дороги 
У комплекс Хресної Дороги входить печерний храм, зведений на місці зруйнованого входу до колишнього замку, над яким стоїть фігура Богородиці та жовніра (скульптори Ярослав та Володимир Лози), старовинна каплиця Матері Божої та сучасна каплиця Богородиці Отців Василіян, де 13-го числа щомісяця відправляється Богослужіння з освяченням цілющої води на джерелі.

Джерело Діви Марії на Високому замку 
У 2005 році на честь об'явлення Діви Марії на Високому замку (30 листопада 1787 року о 12-й годині дня) поблизу джерела жителі Львова за проектом львівського скульптора Юліана Савка спорудили архітектурний комплекс. Над джерелом поставили ґроту з фігурою Матері Божої, з рук Якої витікає цілюща вода, і плесо. Освятив цілий комплекс з фігуркою Марії 28 серпня 2005 р. о. Дам'ян Кастран, ЧСВВ.

Коротко з історії 
У 1256 році король Данило Галицький заснував місто Лева. Високий замок став одним з перших наріжних каменів нашого міста з його багатовіковою історією та культурою різних народів. У ХІХ-ХХ ст. Львів став духовною столицею не тільки релігійного і мистецького життя українців, але й національного відродження.

1 квітня 1656 року у Львів прибув польський король Ян Казимир з усім своїм почтом й у Львівській катедрі урочисто склав королівські шлюби Матері Божій, обравши Її Королевою Польщі. Він посвятив Матері Божій цілий польський народ та українців Західної України. Як ця посвята відобразилася на долі Галичини можна простежити, проаналізувавши всі історичні події, які тут відбувалися.

Невипадково галичани впродовж усіх лихоліть навчилися зберігати свою віру, національну свідомість. Навіть у важкі безбожні часи червоного дракона, коли на нашу землю ступила нога атеїста, наші люди, незважаючи на конфесійну приналежність, не піддалися омані, продовжували ходити на Богослужіння у храми, зберегли їх, свої обряди, традиції і віру, своє право бути з Богом і передали все своїм нащадкам. Чи все це могло обійтися без особливої опіки Марії над нашим краєм? Очевидно, що ні!

30 листопада 1787 року о 12-й годині дня Пресвята Діва Марія об'явилася жовніру, який відпочивав у тіні старого кремезного каштана на Високому замку. Тоді тут забило джерело цілющої води, яке донині служить усім людям.

Що ж спонукало групу християн узятися за таке складне діло, як зведення Хресної Дороги у фігурах? Мабуть, любов до Бога та відчуття духу епохи, в яку живемо. Тепер настав час живої, а не наукової віри, віри, яка спонукає душу до співучасті у Муці Ісуса, Його Страстях, Жертві Відкуплення, усвідомлення значення Хреста Спасителя та свого хреста. Ісус на Хресній Дорозі став для нас Дорогою до Спасіння, але тільки для тих, хто любить, а не для тих, хто ненавидить.

Хресна Дорога на Високому замку постала для зцілення людей від різноманітних недуг як фізичних, так і духовних та свідчить про те що суспільство продовжує деградувати і котитись у Середньовіччя.

Пам'ятники Львова
Пам'ятники, встановлені 2005
28 серпня
Серпень 2005
Засновані у Львові 2005